Die 1. Lig  1974/75 war die 17. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 8. September 1974 mit dem Spiel Galatasaray Istanbul gegen Giresunspor, welches 2:0 ausging und endete am 1. Juni 1975. Vom 5. Januar 1975 bis 2. Februar 1975 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde, wie schon in der Saison zuvor, Fenerbahçe Istanbul. Die Aufsteiger der Spielzeit waren Trabzonspor und Zonguldakspor. Trabzonspor wurde in seinem ersten Jahr Neunter und erreichte im türkischen Pokal das Finale. Die Absteiger waren Samsunspor und Kayserispor. Kayserispor musste bereits nach zwei Spielzeiten zurück in die Zweitklassigkeit.

Teilnehmer 
Zu den verbliebenen 14 Vereine aus der vorherigen Saison kamen als Aufsteiger die Meister der letzten Zweitligasaison Trabzonspor und Zonguldakspor dazu. Für beide Vereine bedeutete der Aufstieg die erste Teilnahme der Vereinsgeschichte an der 1. Lig.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Ömer Kaner von Eskişehirspor wurde mit 14 Toren Torschützenkönig der Saison 1974/75.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1974/75 auf angelfire.com englisch

1974/75
Fußballsaison 1974/75